

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 20, w tym 13 podstawowych 

 Wymysłowo – osada leśna  w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Wymysłowo – część wsi Czeczewo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Radzyń Chełmiński
 Wymysłowo – osada leśna w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, w gminie Strzelno
 Wymysłowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin 
 Wymysłowo – część wsi Stawiska w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski
 Wymysłowo – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Więcbork
 Wymysłowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łubianka
 Wymysłowo – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, w gminie Tuchola
 Wymysłowo – część wsi Falborz w województwie kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Brześć Kujawski
 Wymysłowo – osada w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie
 Wymysłowo – kolonia w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osiek
 Wymysłowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno 
 Wymysłowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Krobia 
 Wymysłowo – część wsi Sompolinek w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno
 Wymysłowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Krzywiń
 Wymysłowo – część wsi Łężce w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Chrzypsko Wielkie
 Wymysłowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Kuślin 
 Wymysłowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki
 Wymysłowo – część wsi Białośliwie w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Białośliwie
 Wymysłowo – przysiółek wsi Popowo Kościelne w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Mieścisko

Zobacz też 
 Wymysłowo Szlacheckie, Kiełpin-Wymysłowo